Trimer kan henvise til:

Videnskab
 Trimer (kemi), et reaktionsprodukt bestående af tre identiske molekyler
 Proteintrimer, en forbindelse af tre makromolekyler, der er ikke-kovalent bundet
 Efimov-trimer, et svagt bundet kvantemekanisk stadie for tre identiske partikler

Steder
 Trimer (Ille-et-Vilaine), en kommune i Frankrig